Belopolski ist der Familienname folgender Personen:

 Aristarch Apollonowitsch Belopolski (1854–1934), russischer Astronom und Astrophysiker
 Jakow Borissowitsch Belopolski (1916–1993), ukrainisch-russischer Architekt